L'expression « écaille de tortue » peut faire référence à :
 une écaille d'une tortue, élément de sa carapace dont on se sert pour divers usages,
 la robe de chat « écaille de tortue », qui mêle les tons roux, noirs et blancs,
 une coloration de cheveux rappelant les mêmes tons.

Voir aussi